Basaglia ist der Familienname folgender Personen:
 Franco Basaglia (1924–1980), italienischer Psychiater
 Maria Basaglia (1912–??), italienische Drehbuchautorin und Regisseurin